Herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 4 och 20 augusti 2016. I turneringen fick endast U23-landslag deltaga, det vill säga att spelarna maximalt fick vara 23 år gamla (födda 1993 eller senare). Varje lag fick dock ha tre äldre spelare i truppen.

Medaljörer

Kvalificering

Gruppspel
Gruppspelslottningen skedde den 14 april 2016. I gruppspelet avancerade ettan och tvåan från varje grupp vidare till kvartsfinaler.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Externa länkar
FIFA

Källor

Fotnoter

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2016